Pedra Bonita kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedra Bonita (berg), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
 Pedra Bonita (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar